Mesembrinella caenozoica — ископаемый вид мух из семейства Mesembrinellidae (Oestroidea). Миоцен, доминиканский янтарь.

Описание 
Мелкие ископаемые мухи (длина тела 8,5 мм), обнаруженные в миоценовом доминиканском янтаре (возраст 15—20 млн лет). От близких видов отличаются следующими признаками: прементум в длину равен примерно 0,65—0,70 от высоты головы; лабелла широкая и примерно равна 4/5 от длины прементума; щупики субцилиндрические, примерно равны длине антенн.

Систематика 
Вид был впервые описан в 2017 году итальянским энтомологом Pierfilippo Cerretti (Университет Сапиенца, Рим, Италия) и его коллегами из нескольких стран, включая США, Данию, Канаду и другие.

Результаты филогенетических построений и палеонтологической датировки показали, что: а) семейство Mesembrinellidae формируют сестринскую кладу к австралийскому эндемику Ulurumyia macalpinei (Ulurumyiidae), и далее ко всем остальным оводообразным Oestroidea; б) наиболее рецентный предок современных Calyptratae жил на границе мела-палеогена (около 70 млн лет назад); в) видообразование Oestroidea началось в эоцене (около 50 млн лет), с вероятным временем происхождения семейства Mesembrinellidae около 40 млн лет назад.

См. также 
 Ulurumyia macalpinei

Примечания

Литература 
 
 Guimarães J. H. A systematic revision of the Mesembrinellidae, stat. nov. (Diptera, Cyclorrhapha). Arquivos de Zoologia 1977; 29: 1—109.

Ссылки 
 Mesembrinella caenozoica • First Fossil of An Oestroid Fly (Diptera: Calyptratae: Oestroidea) and the Dating of Oestroid Divergences.

Вымершие двукрылые
Фоссилии, описанные в 2017 году
†
Насекомые миоцена
Инклюзы доминиканского янтаря